Schinden ist

 das Enthäuten, eine bis in die frühe Neuzeit hinein praktizierte Hinrichtungsmethode.
 das Herstellen von Schinderware, einer Arbeit der Glasmacher.